Боскес дел Параисо има више значења:

 Боскес дел Параисо (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Боскес дел Параисо (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику